Sakaleona (rivier)
 Sakaleonawatervallen